Raúl Lozano puede referirse a:

 Raúl Lucio Lozano (1956-), entrenador de voleibol argentino;
 Raúl Lozano Marcos (1977-), futbolista español;
 Raúl Salinas Lozano (1917-2004), político mexicano;
 Raúl Lozano, militar y político uruguayo;
 Raúl Lozano, futbolista argentino.